Alexis Ruano (né en 1985), footballeur espagnol ;
 César González Ruano (1903-1965), écrivain espagnol ;
 Domingo Ruano (1910-    ), footballeur espagnol ;
 German Ruano (né en 1971), footballeur guatémaltèque ;
 Javier Ruano (né en 1970), homme politique espagnol, député de Murcie ;
 Rafael Ruano, joueur espagnol de basket-ball ;
 Teodora Ruano (née en 1969), coureuse cycliste espagnole ;
 Virginia Ruano Pascual (née en 1973), joueuse de tennis espagnole.